Фергани́ (), аль-Фаргани, аль-Фиргани () — нисба, указывающая на происхождение из Ферганской долины или города Ферганы. Также может являться искажённым вариантом (диалекты Северной Африки) арабского аль-Фаркани ()

 Ахмад аль-Фергани, Alfraganus (798—861) — среднеазиатский астроном и математик.
 , аль-Ушрусани (IX век) — аббасидский военачальник, двоюродный брат Хайдара ибн Кавуса.
  (IX век) — египетский инженер, служивший при Ибн Тулуне.
  (X век) — аббасидский военачальник, правитель Тарсуса.
  (X век) — известный суфий.
  (XI век) — ханафитский правовед.
  (XII век) — ханафитский правовед, матуридит.
  (XIII—XIV века) — персидский поэт-суфий.
  (XIII век) — поэт и каллиграф.
  (1928—2016) — алжирский певец и композитор.
  (род. 1953) — алжирский музыкант и певец.
 Фергани, Али (род. 1952) — алжирский футболист и тренер.

См. также 
 Аль-Фергани (лат. Alfraganus) — небольшой яркий ударный кратер в гористом материковом районе к юго-востоку от Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.